Selinum graveolens är en flockblommig växtart som beskrevs av Lorenz Chrysanth von Vest. Selinum graveolens ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
graveolens